Tears on My Pillow (Little Anthony & The Imperials), een doo-wop nummer uit 1958, voor het eerst populair gemaakt door de Amerikaanse zanggroep Little Anthony & The Imperials
 Tears on My Pillow (album van Johnny Nash), een muziekalbum uit 1975 van de Amerikaanse zanger Johnny Nash
 I can't take it, een single uit 1967 van de Amerikaanse zanger Ernie Smith, populair gemaakt door Johnny Nash in 1975 onder de titel Tears on My Pillow
 Tears on My Pillow (Johnny Tillotson), een muziekalbum uit 1969 van de Amerikaanse zanger Johnny Tillotson
 Tears on My Pillow (Judy Boucher), een muziekalbum uit 1992 van de Britse zangeres Judy Boucher